W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1958 w strefie UEFA zgłoszonych zostało 31 reprezentacji. Republika Federalna Niemiec (obrońca tytułu) oraz Szwecja (gospodarz) automatycznie awansowały na Mistrzostwa. Turcja i Cypr zostały przydzielone do mieszanej strefy Afrykańsko-Azjatycko-Europejskiej, jednak obie później się wycofały. Pozostałe 27 reprezentacji zostało podzielone na 9 grup. Do finałów awansowali zwycięzcy grup.

Przebieg eliminacji

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4 

Ze względu na wycofywania się drużyn i nieporozumienia w strefie AFC/CAF,  Izrael przebrnął przez wszystkie rundy bez gry, ale FIFA orzekła, że zespół nie może zakwalifikować się do Mistrzostw Świata nie rozgrywając żadnego meczu, więc zorganizowano mecz dodatkowy pomiędzy Izraelem a Walią.

Grupa 5

Grupa 6 

O awansie zadecydował dodatkowy mecz.

Mecz dodatkowy

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1958
1956 w piłce nożnej
1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej